Képregény
 Tini Nindzsa Teknőcök, amerikai képregény (1984).

Mozifilmek
 Tini nindzsa teknőcök, amerikai-hongkongi egész estés film (1990-ben bemutatott akció-vígjáték Steve Barron rendezésében).
 Tini nindzsa teknőcök, amerikai egész estés film (2014-ben bemutatott akció-vígjáték Jonathan Liebesman rendezésében).
 Tini Nindzsa Teknőcök: Elő az árnyékból!, amerikai egész estés film (2016-ban bemutatott akció-vígjáték Dave Green rendezésében).

Tévéfilmsorozatok
 Tini Nindzsa Teknőcök, amerikai televíziós rajzfilmsorozat (1987-1996 között futott animációs akció-kalandfilmsorozat Kaszai Josikacu, Bill Wolf és Tony Love rendezésében).
 A Tini Nindzsa Teknőcök új kalandjai, amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat (2003-2009 között futott animációs akció-kalandfilmsorozat Roy Burdine és Chuck Patton rendezésében).
 Tini Nindzsa Teknőcök, amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat (2012-2017 között futott animációs akció-kalandfilmsorozat Joshua Sternin és J. R. Ventimilia rendezésében).
 A tini nindzsa teknőcök felemelkedése, amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat (2018-ban indult animációs sorozat).